Ostroveni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ostroveni (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Ostroveni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea